Дерива́ція (від  — «відведення, відхилення») — багатозначний термін. У загальному випадку — термін, що означає відхилення чого-небудь від основної траєкторії руху, відхилення від основного значення.
 Деривація у військовій справі означає відхилення снарядів і куль нарізної зброї у бік обертання при польоті від заданої траєкторії унаслідок гіроскопічного ефекту. Існують методики обчислення деривату.
 «Деривация-ПВО» (2С38) — російський перспективний самохідний зенітний-артилерійський комплекс з 57-мм автоматичною гарматою.
 Деривація в гідротехніці — відведення води від русла річки в різних цілях по каналу або системі водоводів
 Деривація сечі — створення умов для відтоку сечі
 Деривація в математиці — це метод руху однієї функції від іншої на основі постійних коефіцієнтів
 Деривація в мовознавстві те саме, що Словотвір

Виноски

Посилання